Oerd steht für:
 verschwundener Ort auf Ameland, wohl unter den Dünen Het Oerd im Natuurgebied Het Oerd
 Het Oerd, geschützte Dünenformation im Natuurgebied Het Oerd auf Ameland
 Natuurgebied Het Oerd, Schutzgebiet auf Ameland

Oerd ist der Herkunftsname folgender Figuren:
 Rixt van het Oerd, amelander Sagengestalt, siehe Ritskemooi

OERD steht für:
 Office of Energy Research and Development, kanadische Behörde

Siehe auch:
 ÖRD

Abkürzung